Ronald Lawrence Wilson (né le  à Windsor dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace ayant évolué au poste de défenseur.

Carrière

Parenté dans le sport 
Il est le fils du joueur de hockey, Larry Wilson .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1973-1974|| Friars de Providence || NCAA
|26 ||16 ||22 ||38 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1975-1976|| Équipe USA || International
|27 ||15 ||32 ||47 ||42 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1976-1977|| Friars de Providence|| NCAA
|30 ||17 ||42 ||59 ||62 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1976-1977|| Blackhawks de Dallas || LCH
|4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
| 1977-1978|| Blackhawks de Dallas || LCH
|67 ||31 ||38 ||69 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1977-1978|| Maple Leafs de Toronto || LNH ||13 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
| 1978-1979|| Hawks du Nouveau-Brunswick || LAH ||31 ||11 ||20 ||31 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1978-1979|| Maple Leafs de Toronto || LNH ||46 ||5 ||12 ||17 ||4 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-  
| 1979-1980|| Hawks du Nouveau-Brunswick || LAH ||43 ||20 ||43 ||63 ||10 ||14 ||3 ||2 ||5 ||2 
|- 
| 1979-1980|| Maple Leafs de Toronto || LAH ||5 ||0 ||2 ||2 ||2 ||3 ||1 ||2 ||3 ||2 
|-   
| 1984-1985|| North Stars du Minnesota || LNH ||13 ||4 ||8 ||12 ||2 ||9 ||1 ||6 ||7 ||2 
|- 
| 1985-1986|| HC Davos || LNA ||35 ||29 ||37 ||66 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
| 1985-1986|| North Stars du Minnesota || LNH ||11 ||1 ||3 ||4 ||8 ||5 ||2 ||4 ||6 ||4 
|- 
| 1986-1987|| North Stars du Minnesota || LNH ||65 ||12 ||29 ||41 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
| 1987-1988|| North Stars du Minnesota || LNH ||24 ||2 ||12 ||14 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 

| 177||26 ||67 ||93 ||68 ||20 ||4 ||13 ||17 ||8

Notes et références 

Naissance en mai 1955
Naissance à Windsor (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Friars de Providence
Choix de repêchage des Aeros de Houston
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Hawks du Nouveau-Brunswick
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur du HC Davos
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Mighty Ducks d'Anaheim
Entraîneur des Capitals de Washington
Entraîneur des Sharks de San José
Entraîneur des Maple Leafs de Toronto
Entraîneur du HC Davos
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international américain de hockey sur glace